szczygieł – ptak
 Szczygieł – obraz Carela Fabritiusa
 Szczygieł – powieść Donny Tartt
 Szczygieł – amerykański film, ekranizacja

Zobacz też 
 Chomentów-Szczygieł